, рід рослин родини Трояндові (Rosaceae).

 Програмне забезпечення

 Rosa Linux - лінійка дистрибутивів операційної системи Linux, що випускається компанією "Роса" з 2011 року.

Див. також 

 Роза (значення)